Белые котинги () — род птиц из семейства котинговые.

Описание 
Длина тела 19,5—25 см; масса тела 78—105 г. Самцы снежно-белые, с серыми или черными вкраплениями, а самки преимущественно пепельно-серые.

Распространение и среда обитания 
Род включает виды, встречающиеся в Центральной Америке и на северо-западе Южной Америки.

Белые котинги населяют полог и опушки низменных влажных лесов.

Рацион 
Представители данного рода питаются фруктами.

Список видов 
В состав рода включают три вида:

Примечания

Литература 
 
 

Роды птиц